Der Begriff Marasa steht für:

 Claudio Marasa, italienischer Fußballspieler (* 1978)
 Marasa (Voodoo), ein in Haiti verehrtes Zwillingspaar von Geistwesen